Christian Hochstetter ist der Name folgender Personen:

* Christian Hochstetter (Theologe) (1672–1732), deutscher Theologe, Prälat von Bebenhausen 
 Christian Ferdinand Friedrich Hochstetter (1787–1860), deutscher Botaniker und Pfarrer
 Christian Friedrich Hochstetter (1779–nach 1837), deutscher Verwaltungsjurist